El término Tebaida puede referirse, en esta enciclopedia:

En literatura
a Tebaida, poema épico latino;
a «Tebaida», poema perdido de la Época Arcaica;
a Tebaida, revista de poesía chilena;

En geografía
a Tebaida, región del Antiguo Egipto;
a La Tebaida, municipio de Colombia;
a la Tebaida leonesa, paisaje pintoresco español reconocido como Bien de Interés Cultural.